Entebbe
 Entebbe (film)
 operacja Entebbe
 port lotniczy Entebbe
 Atak na Entebbe